A FC Gintra, korábban Gintra Universitetas Šiauliai település 1999-ben alapított női labdarúgó-szakosztálya. A litván élvonal többszörös bajnoka és kupagyőztese.

Klubtörténet 
Az 1992-ben alapított női gyeplabdaklub sikerei egy új szekció létrehozására ösztönözte a Gintra egyesületét és 1999-ben megalakították labdarúgó részlegüket.
Bajnoki címmel mutatkoztak első országos megmérettetésükön és pár szezont leszámítva a táblázat elején végeztek.

A hazai sikereik mellett az európai kupaporondon is több alkalommal részt vettek és mára a Bajnokok Ligájának egyik legtapasztaltabb klubja.

A 2014–15-ös és a 2017–18-as sorozatban nem kis meglepetést okozva a legjobb 16 csapat közé verekedték magukat, azonban az előbbi kiírásban a dán Brøndby IF, 2018-ban pedig a Barcelona állította meg a sárga-feketéket.

UEFA Bajnokok Ligája

Sikerlista 
 Litván bajnok (21): 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Litván kupagyőztes (12): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Litván szuperkupa győztes (12): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Játékoskeret 
2023. február 18-tól

Korábbi híres játékosok

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Litván női labdarúgócsapatok
1999-ben alapított labdarúgócsapatok